Skrót FW może oznaczać:
 FatWire
 FireWire
 Adobe Fireworks
 FrostWire
 Fates Warning
 Fair Warning (album Van Halen)
 Fort Worth – miasto w Teksasie 
 Fort Wayne – miasto w Indianie
 kod IATA Ibex Airlines
 Free Voters
 Focke-Wulf 
 Feldwebel – stopień w niemieckiej armii
 Freie Wähler – Wolni Wyborcy, komitety wyborcze w Niemczech
 Siła wypadkowa